Głowaczów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Kozienicki
 Głowaczów (Mazovië), een plaats in het Poolse district Kozienicki, woiwodschap Mazovië in de gelijknamige gemeente Głowaczów
 Głowaczów (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Strzeliński, woiwodschap Neder-Silezië